Gouttières – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.
 Gouttières – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.